Цин може да се отнася за:
 Цин (държава), историческа държава в Китай
 Цин (3 век пр.н.е.), историческа държава и китайска императорска династия
 Цин (17-20 век), китайска императорска династия от манджурски произход